Vester Nebel kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vester Nebel (Esbjerg Kommune) – landsby i Vester Nebel Sogn (Esbjerg Kommune)
 Vester Nebel (Kolding Kommune) – by i Vester Nebel Sogn (Kolding Kommune)